Glammsee ist der Name folgender Seen:

Glammsee (Warin) bei Warin im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
Glammsee (Witzin) bei Witzin im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern